Lohrbach ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Lohrbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubaches im Spessart nahe Krommenthal, Gemeinde Wiesthal, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Lohrbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll in der Eifel zwischen Kordel, Landkreis Trier-Saarburg und Trier-Ehrang, kreisfreies Trier, beide Orte in Rheinland-Pfalz
 Lohrbach (Lohr), linker Quellbach der Lohr im Spessart nahe Lohrhaupten, Gemeinde Flörsbachtal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Lohrbach (Simmel), rechter Zufluss der Simmel (zur Kyll), in der Eifel, bei Baasem (Dahlem), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Lohrbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (zur Tauber) vor Frauental, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lohrbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber in Bockenfeld, Gemeinde Gebsattel, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohrbach, früherer Name der Hafenlohr, im Spessart, bei Hafenlohr, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Kurzer Lohrbach, linker Zufluss des Lohrbaches (zum Aubach) im Spessart in Heigenbrücken, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Orte:
 Lohrbach, Stadtteil der Kreisstadt Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Lohrbach (Insingen), Ortsteil von Insingen im Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Lohr (Fluss)
 Löhrbach
 Lorbach
 Lohrgraben
 Luhrbach